Nymphenburger Straße steht für:

 Nymphenburger Straße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Schöneberg
 Nymphenburger Straße (München)